Drievuldigheidskathedraal of Drie-eenheidskathedraal kan verwijzen naar:

België
 Heilige Drievuldigheidskathedraal (Elsene), België

Duitsland
 Katholische Hofkirche, Dresden, Duitsland, Kathedrale Sankt Trinitatis

Verenigd Koninkrijk
 Kathedraal van Bristol, Engeland, Church of the Holy and Undivided Trinity
 Kathedraal van Ely, Engeland, Cathedral of the Holy and Undivided Trinity
 Kathedraal van Norwich, Engeland, Holy and Undivided Trinity

Ierland
 Christ Church Cathedral (Dublin), Ierland, Cathedral of the Holy Trinity

Polen
 Kathedraal van de Heilige Drie-eenheid (Drohiczyn), Polen, Bazylika katedralna Trójcy Przenajświętszej

Rusland

 Drie-eenheidskathedraal (Kansk), Rusland, Троицкий собор
 Drie-eenheidskathedraal (Magadan), Rusland, Свято-Троицкий собор
 Drie-eenheidskathedraal (Novosibirsk), Rusland, Троицкий собор
 Drievuldigheidskathedraal (Pskov), Rusland, Свято-Троицкий кафедральный собор
 Drievuldigheidskathedraal (Sint-Petersburg), Rusland,  Троицкий собор
 Drie-eenheidskathedraal (Verchotoerje), Rusland,  Троицкий собор
 Drie-eenheidskathedraal (Zlatoest), Rusland,  Троицкий собор

elders
 Kathedraal van de Heilige Drie-eenheid (Addis Abeba), Ethiopië, Kidist Selassie
 Kathedraal van de Heilige Drie-eenheid (Gibraltar), Cathedral of the Holy Trinity
 Kathedraal van de Heiligste Drievuldigheid (Hamilton), Bermuda, Cathedral of the Most Holy Trinity
 Kathedraal van de Heiligste Drievuldigheid (Hongkong), China, Cathedral of the Most Holy Trinity
 Drie-eenheidskathedraal (Kiev), Oekraïne, Троїцький собор
 Kathedraal van de Heiligste Drie-eenheid (Montevideo), Uruguay, Templo Inglés
 Kathedraal van de Heilige Drie-eenheid (Quebec), Canada, Cathédrale de la Sainte-Trinité
 Drie-eenheidskathedraal (Tsjernihiv), Oekraïne, Троїцький собор

Zie ook
 Drievuldigheidskerk
 Drievuldigheidsklooster

Drievuldigheid